Vídeňská káva (Vídeň) je obecný pojem pro přípravu kávového nápoje se šlehačkou a kávovou kulturu v Rakousku. V Rakousku existuje několik druhů přípravy tohoto nápoje, mezi nejoblíbenější patří např. Vídeňská melange.

V Česku se pojmem vídeňská káva označuje zjednodušený způsob přípravy vídeňské kávy, což je česká turecká káva ozdobená šlehačkou.

Historie 
Historicky se do města Vídně dostala káva po neúspěšném obléhání města Turky. Rakušané zde poté otevřeli první kavárnu a kávu si ochucovali hustou smetanou. V dnešní době je káva jedním ze symbolů Rakouska a kávová či kavárenská kultura je od roku 2011 zapsaná na seznamu UNESCO.

Druhy rakouské vídeňské kávy 
 Kleiner / Großer Brauner
 Einspänner
 Fiaker
 Kaisermelange
 Kleiner / Großer Schwarzer
 Melange
 Verlängerter

Související články 
 turecká káva
 alžírská káva
 cappuccino

Externí odkazy 
 
 
 Kavadnes.cz: Vídeňská káva 
 Cestovani.idnes.cz: Nebyli jste v kavárně? Nebyli jste ve Vídni!
 Vídeňská káva neexistuje 

Příprava kávy
Rakouská kuchyně
Pojmenováno po Vídni